Das Herrendoppel der French Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Das Finale bestritten Mark Woodforde und Todd Woodbridge gegen Jewgeni Kafelnikow und Daniel Vacek. Kafelnikow und Vacek gewannen in drei Sätzen und konnten somit ihren Titel verteidigen. Dies war ihr zweiter Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1997